San Pedro Mártir ist der Name 

 einer mexikanischen Gebirgskette, siehe Sierra San Pedro Mártir
 einer mexikanischen Insel im Golf von Kalifornien, siehe Isla San Pedro Mártir
 eines mexikanischen Flusses, siehe Río San Pedro Martír
 eines Ortes im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca, siehe San Pedro Mártir (Oaxaca)
 eines Ortes im mexikanischen Bundesstaat Querétaro, siehe San Pedro Mártir (Querétaro)
 eines Ortes im mexikanischen Bundesstaat Veracruz, siehe San Pedro Mártir (Veracruz)
 einer Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca, siehe Municipio San Pedro Mártir